Бялачув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6043 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бялачув
 Курашкув
 Медзна-Древняна
 Осса
 Парчув
 Парчувек
 Петрыкозы
 Радван
 Сендув
 Скронина
 Собень
 Вонгляны
 Закшув
 Желязовице

Соседние гмины 
 Гмина Говарчув
 Гмина Коньске
 Гмина Опочно
 Гмина Парадыж
 Гмина Славно
 Гмина Жарнув

Фотографии

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства